Am Südbahnhof bezeichnet

 Am Südbahnhof (Bottrop), Straße in Bottrop
 Am Südbahnhof (Bruchenbrücken), Straße in 
 Am Südbahnhof (Darmstadt),  Statistischer Bezirk im Stadtviertel Darmstadt-West in Darmstadt
 Am Südbahnhof (Emden), Straße in der Stadt Emden
 Am Südbahnhof (Hannover), Straße in der Südstadt von Hannover
 Am Südbahnhof (Recklinghausen), Straße in Recklinghausen
 Am Südbahnhof (Reutlingen), Straße in Reutlingen

Siehe auch
 Südbahnhof